Eugenia Chuprina (aussi Evgeniya Volodymyrivna Chupryna ; en ukrainien Євгенія Володимирівна Чуприна ; pseudonyme : Пані Друїдеса,  Druides ; née le 24 juillet 1971 à Kiev) est une poétesse, autrice et dramaturge ukrainienne.

Distinction
 Prix Vladimir Korolenko

Œuvres

Poésies
 Твори (1997, 2000)
 Вид знизу (2002)
 У шубі на стиглому тілі (2017)

У хаті, де не працює санвузол (2016)

Romans
 Роман з Пельменем(2000, 2002)
 Орхидеи ещё не зацвели (2010)

Références

Liens externes 
 
 Videos
 Куртуазний матріархат у Львові (in Ukrainian)
 Поезія про поезію. Всесвітній день поезії у Львові. Виступ Євгенії Чуприної (en ukrainien)
 Євгенія Чуприна. Шляхами Сапфо (en ukrainien)
 Shopping Hour feat Евгения Чуприна — Ревность Философа (en ukrainien)

Poétesse ukrainienne
Dramaturge ukrainien
Naissance en juillet 1971